Yuvan Shankar Raja (tamilisch: ; * 31. August 1979 in Madras, heute Chennai) ist ein indischer Komponist und Sänger, der hauptsächlich Filmmusik für überwiegend tamilische und Telugu-Filme schreibt.

Er ist der jüngste Sohn des Filmmusikkomponisten Ilaiyaraaja und gilt als einer der zurzeit bedeutendsten Filmmusik-Komponisten von Kollywood.

Biografie 
Yuvan Shankar Raja lernte früh Singen und stammt aus einer musikalischen Familie, so ist seine Schwester Bhavadharini Sängerin und sein Bruder Karthik Raja auch Filmkomponist. Yuvan Shankar Raja begann seine Karriere 1996 mit Musik zum Film Aravinthan. Ab 2003 gelang ihm mit Musik für Filme wie Kadhal Kondein, 7-G Rainbow Colony, Manmathan und Arindhum Ariyaamalum der Durchbruch. Dabei kombinierte er traditionelle Tamilische Musik mit Hip-Hop.
Er lernte Piano spielen an der Musee Musical in Chennai.

Neben der Filmmusik veröffentlichte Yuvan Shankar mehrere Alben, die teilweise Lieder auf Tamilisch und Hindi beinhalten. Seit Dezember 2009 ist er außerdem auf einer weltweiten Konzert-Tournee, bisher besuchte er unter anderem die Arabischen Emirate, Kanada, die USA und Südafrika.

Von 2003 bis 2007 war Yuvan Shankar mit Sujaya Chandran verheiratet, die er 2002 in London kennenlernte.

Filmalben 
Musikalische Veröffentlichungen

#Nur Lieder, Filmmusik von einem anderen Komponisten komponiert
#2Nur Filmmusik, keine Lieder veröffentlicht
 Die Filme werden in der Reihenfolge der Alben aufgeführt, unabhängig von dem Filmfreigabedatum
 Das Jahr neben dem Titel der betroffenen Filme zeigt das Veröffentlichungsjahr, der entweder synchronisiert oder neu erstellten Versionen in dem angegebenen Sprachen, später als die ursprüngliche Versionen
 • zeigt originalsprachige Veröffentlichungen. Zeigt gleichzeitig auch Marken, wenn mit in weitere Sprachen
 ♦ zeigt eine neu erstellte Version, die übrigen sind Synchronfassungen

Diskografie

Singles 
 2010: "Evan Di Unna Pethan" (Vaanam)
 2010: "I'll Be There For You" (Promotional track for Yuvan - Live in Concert)
 2011: "Vilaiyaadu Mankatha" (Mankatha)
 2011: "Pappapappa" (Vettai)
 2014: "Move your Body" (Vai Raja Vai)

Alben 
 1999: The Blast

Weblinks 
 
 Profil bei ssmusic.tv (englisch)

Einzelnachweise 

Filmkomponist
Komponist (Indien)
Person (Chennai)
Inder
Tamile
Geboren 1979
Mann